Знак беды́:
 Знак беды (повесть) — повесть Василя Быкова.
 Знак беды (фильм) — фильм, поставленный по одноимённой повести.